Guido Maria Casullo – vescovo cattolico italiano
José María Casullo – allenatore di calcio e calciatore spagnolo